Змагання з семиборства серед жінок на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2013 у Москві проходили 12-13 серпня.

Рекорди 

До початку змагань основні рекордні результати були наступними:

Кваліфікаційні стандарти

Розклад

Результати

100 метрів з бар'єрами 

Вітер у забігах (в порядку черговості): −0,6, −0,4, −0,2, −0,6 м/с.

Стрибки у висоту 

Змагання зі стрибків у висоту розпочались о 09:30.

Штовхання ядра 

Змагання зі штовхання ядра розпочались о 18:45.

200 метрів 

Вітер у забігах (в порядку черговості): −0,2, −0,1, −0,2, 0,0, 0,0 м/с.

Стрибки у довжину 

Змагання зі стрибків у довжину розпочались о 7:30.

Метання списа 

Змагання з метання списа розпочались о 9:10.

800 метрів 

Змагання з бігу на 800 метрів розпочались о 20:10

Фінальне розташування

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 

Ж
2013